Název Sněžné má více obcí:
 Sněžné (okres Rychnov nad Kněžnou) – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Sněžné (okres Žďár nad Sázavou) – městys v okrese Žďár nad Sázavou, před rokem 1949 nesoucí název Německé

Související článek 
 Kostel Panny Marie Sněžné

Externí odkazy